Kasanda (plaats), plaats in Oeganda
 Kasanda (district), district in Oeganda